Alexandru Moraru este numele purtat de mai multe personalități:
Alexandru Moraru (n. 1883), delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Alexandru Moraru (n. 1880), membru al Sfatului Țării

Vezi și
Alexandru Morariu